ARA „Bouchard” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Armada de la República Argentina; pochodzi od argentyńskiego oficera marynarki Hipólito Boucharda:
 ARA „Bouchard” (M-7) – trałowiec typu Bouchard z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1937-1964; sprzedany do Paragwaju, gdzie służył pod nazwą „Nanawa” w latach 1964-2014
 ARA „Bouchard” (D-26) – niszczyciel typu Allen M. Sumner z lat 40. XX wieku, ex-amerykański USS „Borie” (DD-704), w służbie argentyńskiej w latach 1972-1984

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów